Hans-Jochen Netzer ist der Name folgender Personen:

 Hans-Jochen Netzer (Journalist) (1923–1998), deutscher Journalist
 Hajo Netzer (* 1955), deutscher Sozialpädagoge und Bergsteiger